

Carriera
Crebbe nelle giovanili del Torino, squadra con la quale esordì in Serie A nel 1995, durante la gara di campionato contro la Roma. Rimase con i granata fino al 1999, ottenendo al termine dell'ultima stagione la promozione in A.

Da quel momento, nonostante i trasferimenti al Cosenza e al Crotone, giocò prevalentemente in Serie C1 e Serie C2, dapprima in prestito al Padova e al Lecco, e successivamente titolare nelle file di  e Ivrea; con gli arancioni ottenne la promozione in Serie C1 nel 2005-2006.

Dopo la scadenza del suo contratto con l'Ivrea, nell'estate 2007 è stato ingaggiato dalla Pro Belvedere di Vercelli per il campionato di Serie D, conquistando la promozione in Seconda Divisione al termine della stagione 2008-2009.

Nell'agosto 2012 viene ingaggiato dalla Bassa Valsusa Calcio che milita nel campionato di Promozione.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Pro Belvedere Vercelli: 2008-2009

Collegamenti esterni